Жанві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 34 км на північ від Орлеана, 45 км на південний схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року Жанвіль, Аллен-Мервільє i Ле-Пюїзе було об'єднано в новий муніципалітет Жанвіль-ан-Бос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 733 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1727,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жанвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жанвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар